Ingholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ingholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Ingholmen, Pargas, Åboland,

Se även
Ingholm
Ingholmansaari

Robotskapade Finlandförgreningar